Добуток Хатрі-Рао () — матрична операція перемноження матриць, що визначається виразом:
 

в якому ij-й блок являє собою добуток Кронекера  відповідних блоків A і B за умови, що кількість рядків і стовпців обох матриць однакова.
Розмірність добутку — .

Наприклад, якщо матриці A і B мають блокову розмірність 
 

отримаємо:

Стовпцевий добуток Хатрі-Рао 

Стовпцевий добуток Кронекера двох матриць також прийнято називати добутком Хатрі-Рао.
Цей добуток передбачає, що блоки матриць є їх стовпцями. В такому випадку , ,  і для кожного j: .
Результатом добутку є - матрица, кожен стовпець якої отримується як добуток Кронекера відповідних стовпців матриць A і B. Спираючись на розбиття матриць з попереднього прикладу на стовпці, отримаємо:
 

і далі:

Застосування 
Стовпцева версія добутку Хатрі-Рао застосовується в лінійній алгебрі для аналітичної обробки даних і оптимізації рішень проблеми обернення діагональних матриць.

В 1996 р. стовпцевий добуток Хатрі-Рао був запропонований для формалізації задачі оцінювання напрямку приходу та часу затримки сигналів в цифровій антенній решітці, а також для опису відгуку 4-координатного радара.

Торцевий добуток 

Альтернативна концепція добутку матриць, яка на відміну від стовпцевої версії добутку Хатрі-Рао використовує розбиття матриць на рядки, була запропонована Слюсарем В. І. в 1996 р. і названа ним торцевий добуток () або транспонований добуток Хатрі-Рао ().

Цей тип матричного добутку спирається на перемноження елементів рядків двох і більше матриць з однаковою кількістю рядків за правилом добутку Кронекера. Використовуючи розбиття матриць з попередніх прикладів на рядки:
 

можна записати:

Основні властивості 

Наприклад,

та інші. Крім того, Слюсарем В. І. були запропоновані блокові версії транспонованого добутку та досліджені їх властивості.

Блоковий торцевий добуток 

Для блокових матриць з однаковою кількістю рядків у відповідних блоках
 

згідно з визначенням, блоковий торцевий добуток  запишеться у вигляді:

 .

Аналогічно для блокового транспонованого торцевого добутку (або блокового стовпцевого добутку Хатрі-Рао) двох матриць  з однаковою кількістю стовпців у відповідних блоках справедливо:

 .

Основні властивості

Застосування 
Родина торцевих добутків матриць стала основою започаткованої Слюсарем В. І. тензорно-матричної теорії цифрових антенних решіток для радіотехнічних систем, яка надалі отримала розвиток як частина теорії цифрової обробки сигналів.

Торцевий добуток набув широкого поширення в системах машинного навчання, статистичній обробці великих даних. Він дозволяє скоротити обсяги обчислень при реалізації методу зменшення розмірності даних, що одержав назву тензорний скетч а також швидкого перетворення Джонсона — Лінденштрауса. При цьому здійснюється перехід від матриці великої розмірності до добутку Адамара, що оперує матрицями меншого розміру. Похибки апроксимації данних великої розмірності на основі торцевого добутку матриць задовольняють лемі Джонсона — Лінденштрауса. У тому ж контексті ідея торцевого добутку може бути використана для вирішення завдання диференційної приватності (). Крім того, аналогічні обчислення були застосовані для
формування тензорів співпадань в задачах обробки природної мови і побудови гіперграфів подібності зображень.

Торцевий добуток використаний у 2003 р. для P-сплайн апроксимації, у 2006 р. — для побудови узагальнених лінійних моделей масивів даних (GLAM) при їх статистичній обробці, а також для ефективної реалізації ядрових методів машинного навчання та дослідження взаємодії генотипів з оточуючим середовищем.

Див. також 
 Добуток Кронекера
 Тензорний скетч
 Лема Джонсона-Лінденштрауса

Примітки

Джерела 
 
 
 Matrix Algebra & Its Applications to Statistics & Econometrics./C. R. Rao with M. Bhaskara Rao. — World Scientific. — 1998. — P. 216.

Теорія матриць